Ute kan avse:

Ute – en amerikansk indianstam.
Ute (djur) – ett släkte av svampdjur.
Ute (film) – en svensk film från 1970 av Jan Halldoff.
Ute (målning) – en målning av Anders Zorn.